|-
| 137601 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137602 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137603 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137604 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137605 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137606 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137607 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137608 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137609 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137610 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137611 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137612 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137613 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137614 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137615 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137616 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137617 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137618 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137619 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137620 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137621 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137622 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137623 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137624 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 137625 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137626 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137627 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137628 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137629 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137630 - || 1999 WV || 18 noiembrie 1999 ||  || T. Urata
|-
| 137631 - ||  || 25 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 137632 - ||  || 26 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 137633 - ||  || 26 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 137634 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137635 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 137636 - ||  || 28 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 137637 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137638 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137639 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137640 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137641 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137642 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137643 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137644 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137645 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137646 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137647 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137648 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137649 - ||  || 16 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137650 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137651 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137652 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137653 - || 1999 XY || 2 decembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 137654 - ||  || 3 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137655 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137656 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137657 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137658 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 137659 - ||  || 6 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 137660 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137661 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137662 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137663 - ||  || 3 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137664 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137665 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137666 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137667 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137668 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137669 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137670 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137671 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137672 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137673 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137674 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137675 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137676 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137677 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137678 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137679 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137680 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137681 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137682 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137683 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137684 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137685 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137686 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137687 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137688 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137689 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137690 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137691 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137692 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137693 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137694 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137695 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137696 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137697 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137698 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137699 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 137700 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-